

Geografia 
 Italia
 Cerda – comune della città metropolitana di Palermo in Sicilia
 Spagna
 Cerdà – comune nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Ildefons Cerdà i Sunyer – urbanista e ingegnere spagnolo
 Nacho Cerdà – regista e sceneggiatore spagnolo
 Pedro Aguirre Cerda – politico, avvocato ed educatore cileno

Altro 
 Piano Cerdà – piano di riforma urbanistica della città di Barcellona del 1860

Pagine correlate 
 De la Cerda (disambigua)